Кирон Майкл Гиллен (, род. 30 сентября 1975) — британский автор комиксов и бывший журналист.

Биография 
До того, как начать писать комиксы, Гиллен был журналистом в сфере видеоигр. Он работал на таких сайтах, как Amiga Power, PC Gamer UK, The Escapist, Wired, The Guardian, Edge, Game Developer, Develop, MCV/Develop, GamesMaster, Eurogamer, PC Format и Rock Paper Shotgun.

Награды и номинации 

Помимо этого, Гиллен был удостоен звания почётного доктора искусств  в 2019 году за свою работу в качестве журналиста и автора комиксов.

Примечания 

Писатели Великобритании XXI века